Петровские казармы — здание ГУВД МВД России по городу Москве по адресу улица Петровка, дом 38
 Петровские казармы (Таганрог) — объект культурного наследия в Таганроге